Walk (België)
Walk, een historische stad in Lijfland,  verdeeld over Valga (Estland) en Valka (Letland)
Walk (Foo Fighters), een single uit 2011 van de Amerikaanse band Foo Fighters
Walk (Pantera), een single uit 1992 van de Amerikaanse band Pantera